
Бро́нсон () — англоязычное имя, фамилия и топоним США:

Известные носители 
Фамилия
 Бронсон, Бетти (1906—1971) — американская киноактриса.
  (1894—1957) — офицер армии США.
 Бронсон, Джозайя (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Бронсон, Чарльз (1921—2003) — американский киноактёр.
 Бронсон, Чарльз (род. 1952; наст. имя Майкл Гордон Питерсон) — британский преступник, сменил имя в честь вышеуказанного киноактёра.

Имя, второе имя
  (род. 1977) — американский бейсболист.
  (1799—1888) — американский учитель, писатель, философ и реформатор.
 Пеллетье, Бронсон (род. 1986) — канадский киноактёр.
 Пинчот, Бронсон (род. 1959) — американский киноактёр.

Топонимы США 
  — город в Айове.
 Бронсон — каньон (пещеры) в Лос-Анджелесе (Калифорния).
  — город в Канзасе.
  — город в Мичигане.
  — тауншип в Мичигане.
  — тауншип в Огайо.
 Бронсон — городок во Флориде.

Прочее 
 «Бронсон» — британский фильм 2008 года.
 Бронсон-авеню — улица в Оттаве (Канада).

См. также 
 Буронсон (род. 1947) — японский писатель (настоящее имя Ёсиюка Окамура)
 Лейк-Бронсон — город в Миннесоте.
  — американский телесериал, транслировавшийся в 1969—1970 годах.
  — британская рок-группа, существующая с 2004 года.
 Брэнсон